Чалько () — топоним, распространённый в Мексике. С языка науатль его можно перевести как место на побережье озера.

 Чалько(en) — альтепетль в центральной Мексике, существовавший в период с XIII века по 1520-е годы.
 Чалько(es) — озеро в столичном регионе Мексики.
 Чалько — муниципалитет в мексиканском штате Мехико, с административным центром в городе Чалько-де-Диас-Коваррубьяс.
 Валье-де-Чалько-Солидаридад — муниципалитет в мексиканском штате Мехико, с административным центром в городе Хико.

См. также 
 Chalco — алюминиевая компания Китайской Народной Республики.